IDH est un sigle qui peut signifier :
 isocitrate dehydrogenase (en français, isocitrate déshydrogénase), un catalyseur de la transformation de l'iso-citrate en -cétoglutarate, réaction intervenant notamment dans le cycle de Krebs ;
 indice de développement humain, un indice créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).